Yahoo har flere betydninger:

 Yazoo (gruppe) – en musikgruppe
 Yazoo-floden – en flod i USA